Resgate Fatal é o quarto álbum do cantor Edson Gomes, lançado em 1995.

Lista de faixas

Produção 
 Wesley Rangel
 Edson Gomes

Álbuns de 1995
Álbuns de reggae
Álbuns em língua portuguesa